Вилсон има више значења:
 Округ Вилсон (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Округ Вилсон (Северна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Округ Вилсон (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Округ Вилсон (Тенеси), је округ у америчкој савезној држави Тенеси
 Вилсон (Вајоминг), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вајоминг
 Вилсон (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Вилсон (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Вилсон (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Вилсон (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Вилсон (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Вилсон (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
 Вилсон (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Вилсон (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Вилсон (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Вилсон (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина

Остало 
 Wilson Sporting Goods

Особе 
 Џамар Вилсон, је америчко-фински кошаркаш
 Џеф Вилсон, је новозеландски рагбиста
 Бриџет Вилсон, је америчка глумица
 Дејвид Вилсон, енглески рагбиста
 Ричард Вилсон, велшки сликар